Pordenone ima više značenja:
 Pordenone
 Pordenone (Trevizo)